Teotónio da Fonseca foi um historiador português, de Barcelos, que publicou, cerca de 1950, o livro Barcelos aquém e além-Cávado. Em dois volumes, este livro traz um resumo histórico de cada uma das numerosas freguesias do concelho de Barcelos.

Historiadores de Portugal
Historiadores de Portugal do século XX
Naturais de Barcelos